Paisley Park – singolo di Prince
 Paisley Park Records – etichetta discografica

Pagine correlate 
 Paisley (disambigua)